Il singolare del torneo di tennis U.S. Pro Tennis Championships 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Eddie Dibbs che ha battuto in finale Gene Mayer 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (quarti di finale)
 Harold Solomon (secondo turno)
 Gene Mayer (finale)
 Eddie Dibbs (Campione)
 Gene Mayer (semifinali)
 José Higueras (quarti di finale)
 Víctor Pecci (quarti di finale)
 José Luis Clerc (semifinali)

 Manuel Orantes (primo turno)
 Eliot Teltscher (terzo turno)
 Corrado Barazzutti (primo turno)
 Vijay Amritraj (terzo turno)
 Terry Moor (terzo turno)
 Kim Warwick (terzo turno)
 Marty Riessen (secondo turno)
 Andrés Gómez (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Tennis Championships 1980